Шёнберг, варианты: Шенберг, Шонберг (от , варианты: Schoenberg, Schonberg, Schenberg) — распространённая фамилия немецкого происхождения, также топоним в Германии и Австрии.

Фамилия 
 Шенберг, Александр Акимович (более известен под фамилией Санин; 1869—1956) — российский актёр, режиссёр и педагог.
 Шёнберг, Арнольд (1874—1951) — австрийский композитор, дирижёр и музыковед.
 Шенберг, Густав Фридрих фон (1839—1908) — немецкий экономист и преподаватель.
 Шёнберг, Дэвид (1911—2004) — английский физик-экспериментатор, сын Исаака Юльевича Шёнберга.
 Шёнберг, Исаак Юльевич (1880—1963) — специалист в области телевидения.
 Шёнберг, Исаак Якоб (1903—1990) — румынско-американский математик, изобретатель сплайнов.
 Шенберг, Йорген-Йохан-Альбрехт (1782—1841) — датский медик.
 Шёнберг, Клод Мишель (род. 1944) — французский шоумен.
 Шёнберг, Микаэль (род. 1967) — датский футболист, защитник.
 Шонберг, Гаролд (1915—2003) — американский музыкальный критик.
 Шёнберг, Марио (1914—1990) — бразильский физик и литературный критик.

Замки 
 Шёнберг — средневековый замок в Польше, на территории бывшей Восточной Пруссии.
 Шёнберг — дворцово-замковый комплекс в земле Гессен (Германия).

Населённые пункты

Австрия 
 Шёнберг — город в Тироле.
 Шёнберг — город в Каринтии.
 Шёнберг — город в Штирии.

Германия 
 Шёнберг — город в Нижней Баварии.
 Шёнберг — город в Верхней Баварии.
 Шёнберг — город в Мекленбурге.
 Шёнберг — город в Саксонии.
 Шёнберг — город в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Шёнберг — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Шёнберг — коммуна в земле Саксония-Анхальт.
 Шёнберг — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц.

Латвия 
 Шёнберг (ныне Скайсткалне) — название местечка в Курляндии.

Примечания